Гармењак може да се односи на:

 Гармењак, острво поред Шибеника. 
 Гармењак Велики, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Гармењак Вели, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Гармењак Мали (Курба Вела), острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Гармењак Мали (Дуги оток), острво поред Дугог отока.